G72 peut faire référence à :
  Autres myopathies, d’après la Classification internationale des maladies ;
 Mali-G72, un processeur graphique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres